Méréville puede referirse a: 

 Méréville, comuna francesa situada en Essonne.
 Méréville, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.